Höbinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Höbinger (1874–1946), österreichischer Politiker (CSP)
 Liane Höbinger-Lehrer (1931–2010), österreichische Politikerin (FPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Marie-Therese Höbinger (* 2001), österreichisch-deutsche Fußballspielerin